Nalling ist der Ortsname von

 Nalling (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Nalling (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern